Marsan – miejscowość we Francji
 Marsan – miejscowość w Azerbejdżanie